Vertex ima više značenja.

 Amprenavir, lek
 -{Vertex Pharmaceuticals}-, preduće